

Astronomia 
 4082 Swann – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Swann – film del 1996 diretto da Anna Benson Gyles

Geografia 
 Ghiacciaio Swann – ghiacciaio situato sulla costa di Lassiter, nella parte sud-orientale della Terra di Palmer, in Antartide

Letteratura 
 Dalla parte di Swann – primo volume dell'opera di Marcel Proust Alla ricerca del tempo perduto

Medicina 
 Bisturi Swann-Morton – bisturi chirurgico dal design semplice e rinnovato che prese piede a partire dalla fine degli anni Trenta

Personaggi letterari 
 Elizabeth Swann – protagonista femminile dei primi tre film della saga cinematografica dei Pirati dei Caraibi

Persone 
 Andrew Swann (1878–...) – calciatore scozzese
 Eric Swann (1970) – ex giocatore di football americano statunitense 
 Harry Kirke Swann (1871-1926) – ontologo e scrittore inglese 
 Isaiah Swann (1985) – cestista statunitense
 Jeffrey Swann (1951) – pianista statunitense
 Leonie Swann (1975) – scrittrice tedesca 
 Lynn Swann (1952) – politico ed ex giocatore di football americano statunitense 
 Michael Swann (1920-1990) – biologo britannico
 Polly Swann (1988) – canottiera britannica
 Rich Swann (1991) – wrestler statunitense 
 Sidney Swann (1890-1976) – canottiere britannico